North Kirk steht für folgende Kirchengebäude:

 North Kirk (South Ronaldsay), Schottland
 Penicuik North Kirk in Penicuik, Schottland